Дрекслер — немецкая ( — токарь) и еврейская фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Дрекслер, Антон (1884—1942) — создатель Немецкой рабочей партии, которую позднее возглавил Гитлер.
 Дрекслер, Вернер — немецкий подводник.
 Дрекслер, Клайд (род. 1962) — американский баскетболист, чемпион НБА и олимпийский чемпион.
 Дрекслер, Михаил Михайлович (1840—1885) — церковный деятель Русской православной церкви, протоиерей, педагог, магистр Ректор Рижской и Псковской духовных семинарий.
 Дрекслер, Отто-Хайнрих (1895—1945) — бургомистр города Любек (1933—1937) и генеральный комиссар Латвии в Рейхскомиссариате Остланд.
 Дрекслер, Ханно — немецкий политик, мэр Марбурга между 1970 и 1972.
 Дрекслер, Хорхе (род. 1964) — уругвайский певец, автор и композитор, обладатель Оскара.
 Дрекслер, Эрик (род. 1955) — американский нанотехнолог и футуролог.

Женщины 
 Дрекслер, Дебби — американская художник-иллюстратор, создатель комиксов.
 Дрекслер, Хайке (род. 1964) — немецкая легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка.